Pxenítxnoie (Nijnegorski), localitat de Crimea, a Rússia
 Pxenítxnoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia